Дро́ковые () — триба кустарников подсемейства Мотыльковые семейства Бобовые, состоит во основном из трёх родов ,  и , но есть также другие малые роды, имеющие: одни — желтые цветки, другие — белые, розовые или пурпурные.

Роды 
Триба включает в себя следующие роды:

Галерея

Литература 
 Mabey, Richard Flora Britannica, Sinclair-Stevenson, London, 1996, ISBN 1-85619-377-2
 Royal Horticultural Society’s plant database (Проверено 20:53, 29 October 2006 (UTC))

Примечания

Ссылки